Zilingia är ett släkte av svampar. Zilingia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zilingia